Нигрин (Nigrinus) е име на:

 Когномен на фамилиите Авидии, Корнелии и Петронии
 Гай Петроний Понтий Нигрин, консул 37 г.
 Марк Корнелий Нигрин Куриаций Матерн, суфектконсул 83 г., легат на провинция Мизия (86-89)
 Гай Авидий Нигрин, проконсул на Ахея по времето на Домициан, баща на Тит Авидий Квиет и Гай Авидий Нигрин
 Гай Авидий Нигрин, суфектконсул 110 г., баща на Авидия Плавция
Жени:
 Авидия Плавция Нигрини (Авидия Плавция), съпруга на римския император Луций Елий

Вижте също 
 Флавий Нигриниан, консул 350 г. и 351 г.